Параскеваи́дис () — греческая фамилия.
 Параскеваидис (в монашестве Христодул; 1939—2008) — Архиепископ Афинский и всей Эллады.
 Параскеваидис, Йоргос (1916—2007) — греческий (кипрский) бизнесмен и филантроп, сооcнователь международной компании «Joannou & Paraskevaides».